Széles Gábor (1945–) üzletember
 Széles Gábor (1961–) párbajtőrvívó, edző
 Széles Gábor (1962–) tájfutó